Capps Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Capps Mountain (North Carolina)	
 Capps Mountain (Oregon)